Lenny the Lion – burattino del ventriloquio inglese Terry Hall
Lenny the Lion – personaggio ambasciatore per il diabete giovanile creato da Medtronic
Lenny the Lion – mascotte della squadra di calcio Shrewsbury Town F.C.
Lenny the Lion – mascotte della squadra di rugby British and Irish Lions
Lenny the Lion – mascotte della Lionel Corporation